HMS Hogue ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Royal Navy en memotía de la batalla de La Hougue, de mayo de 1692:

, navío de líne, convertido a fragata de hélice no acorazada en 1849, y desguazado en 1865
, botado en 1900, fue un crucero acorazado de la clase Cressy hundido en 1914.
, botado en 1944, fue un destructor de la clase Battle desguazado en 1962.

 

Nombres de buques británicos